Tarkas désigne  Tarkas maculatipes, une espèce d'arachnides 

Tarkas est aussi un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1923-1976), réalisateur et scénariste finlandais
 (né en 1987), joueur indonésien de football

Voir aussi

Homonymie de patronyme